Suicidal for Life — шестой студийный альбом группы Suicidal Tendencies, выпущенный 7 июня 1994 года на лейбле Epic Records. Это последняя работа группы, участие в которой приняли басист Роберт Трухильо и гитарист Рокки Джордж, а также единственная работа с участием Джимми Деграссо на барабанах. Этот альбом получил смешанные отзывы и продавался не так хорошо, как предыдущие работы группы.

Список композиций

Участники записи 
 Майк Мьюир — вокал
  — соло-гитара 
  — ритм-гитара
 Роберт Трухильо — бас-гитара
 Джимми Деграссо — барабаны

Ссылки 
 Encyclopaedia Metallum 

Альбомы 1994 года
Альбомы Suicidal Tendencies
Альбомы альтернативного метала